Falkenberg heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden, Verwaltungseinheiten:
 Falkenberg/Elster, Stadt im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Falkenberg (Mark), Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Falkenberg (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Falkenberg (Oberpfalz), Markt im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Falkenberg (Stadt in Schweden), Provinz Hallands län, Schweden
 Falkenberg (Gemeinde in Schweden), Verwaltungseinheit um Falkenberg in Schweden

Gemeindeteile:
 Berlin-Falkenberg, Ortsteil des Bezirks Lichtenberg, Berlin
 Gartenstadt Falkenberg, Wohnsiedlung im Bezirk Treptow-Köpenick, Berlin
 Falkenberg (Briesen (Mark)), Ortsteil von Briesen (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Falkenberg (Flensburg), Wohngebiet im Flensburger Stadtteil Westliche Höhe 
 Falkenberg (Garrel), Ortsteil von Garrel, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Falkenberg (Halsbrücke), Ortsteil von Halsbrücke, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Falkenberg (Heideblick), Ortsteil von Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Falkenberg (Hümmel), Ortsteil in Hümmel, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Keramag/Falkenberg, Ortsteil von Flörsheim am Main, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Falkenberg (Langerringen), Ortsteil von Langerringen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Falkenberg (Lilienthal), Ortsteil von Lilienthal, Landkreis Osterholz, bei Bremen
 Falkenberg (Moosach), Ortsteil von Moosach, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Falkenberg (Norderstedt), Ortsteil von Norderstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Falkenberg (Remscheid),Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Falkenberg (Tauche), Ortsteil von Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Falkenberg (Trossin), Ortsteil von Trossin, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Falkenberg (Vilsbiburg), Ortsteil von Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Falkenberg (Wabern), Ortsteil von Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Falkenberg (Wische), Ortsteil von Altmärkische Wische, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

 Falkenberg (Gemeinde St. Martin), Ortschaft von St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Falkenberg (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Historische Territorien, ehemalige Ortsnamen:
 Falkenberg (Hoher Fläming), wüste Feldmark in Brandenburg
 Landkreis Falkenberg O.S., Landkreis in Oberschlesien
 Herzogtum Falkenberg in Oberschlesien

 Montfaucon JU, politische Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz (früherer deutscher Ortsname Falkenberg) 
 Faulquemont, Stadt in Lothringen, Frankreich
 Brzezina (Dolice), Ort in der Gemeinde Dolice, Woiwodschaft Westpommern, Polen,  (ehemals Falkenberg im Landkreis Pyritz, Pommern)
 Jastrzębniki (Sławoborze), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Falkenberg im Landkreis Schivelbein, Pommern)
 Niemodlin, Ort in der Woiwodschaft Oppeln, Polen (ehemals Falkenberg O.S. im Landkreis Falkenberg, Oberschlesien)
 Sokola Góra, Ort in der Gemeinde Łagów, Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Falkenberg im Landkreis Oststernberg, Brandenburg)
 Sokolec (Nowa Ruda), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Falkenberg im Landkreis Glatz, Niederschlesien)
 Sokolniki (Maszewo), Ort in der Gemeinde Maszewo, Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Falkenberg im Landkreis Naugard, Pommern)
 eine deutsche Kolonie auf dem Grund des Dorfes Hujsko in Nowe Sady, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Falkenberg, Galizien und Lodomerien)

Baulichkeiten:
 Burg Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Burg Falkenberg (Erlabrunn), Landkreis Würzburg, Bayern
 Burg auf dem Falkenberg, Hamburg
 Ruine Falkenberg (Wabern), Hessen
 Burgruine Falkenberg (Zierenberg) bei Zierenberg, Hessen
 Ruine Falkenberg (Straßertal), bei Straß im Straßertale, Weinviertel, Niederösterreich
 Schloss Falkenberg (Wabern) in Wabern-Falkenberg, Hessen
 Schloss Falkenberg (Niemodlin) (Falkenberg) in Niemodlin, Oberschlesien
 Schloss Falkenberg (Klagenfurt am Wörthersee) in Kärnten
 Schloss Falkenberg (Moosach) in Oberbayern
 Falkenberg (Lürschau), Gutshof in Lürschau, Kreis Schleswig-Flensburg

Berge und Erhebungen:
 Falkenberg (Niedere Tauern) (1158 m) im Gemeindegebiet von Pöls, Steiermark, Österreich
 Falkenberg (Bayerische Voralpen) (1074 m) im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Falkenberg (Schwäbische Alb) (776 m), Berg bei Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg
 Sokol (Lausitzer Gebirge) (592 m), Berg im Lausitzer Gebirge, Tschechien (deutscher Name)
 Sokolí vrch (506 m), Berg im Böhmischen Mittelgebirge in Dobrná östlich von Děčín, Tschechien (deutscher Name) 
 Falkenberg (Spessart) (444 m), Erhebung nordwestlich des Schwarzkopf (Spessart)
 Falkenberg (Teutoburger Wald) (346 m), Erhebung bei Horn-Holzhausen
 Falkenberg (Wuppertal) (268 m), Erhebung in Wuppertal
 Falkenberg (Siebengebirge), Berg im Siebengebirge
 Falkenberg (Lüneburger Heide) (150 m), Landkreis Celle
 Falkenberg (Granitz), Erhebung in Waldgebiet Granitz auf Rügen
 Falkenberg (Hamburg) (65 m), Erhebung in Hamburg-Hausbruch in der Neugrabener Heide
 Falkenberg (Berlin-Bohnsdorf) (60 m), Erhebung im Süden von Berlin.

Falkenberg ist der Name folgender Adelsgeschlechter:

 Falkenberg (hessisches Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht
 Falkenberg (schlesisches Adelsgeschlecht), schlesisches Herzogsgeschlecht
 Herren von Falkenberg (staufisches Ministerialengeschlecht), siehe Burg Falkenberg (Erlabrunn)
 Herren von Falkenberg (Österreich), Ministerialengeschlecht im Weinviertel

Falkenberg ist der Name folgender Personen:

 Albert Falkenberg (1871–1945), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Beate Schmeichel-Falkenberg (1926–2017), deutsche Lehrerin und Publizistin
 Bolko II. (Oppeln-Falkenberg) (um 1290/1295–1362/1365), Herzog von Falkenberg
 Dietrich von Falkenberg (1580–1631), schwedischer Oberst
 Ernst Grundemann-Falkenberg (1903–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Wilhelm von Barfus-Falkenberg (1788–1863), deutscher Generalmajor, siehe Franz Wilhelm von Barfus-Falkenburg
 Gustav Falkenberg (* 1870), deutscher Lehrer und Politiker (DNVP)
 Hans-Geert Falkenberg (1919–2005), deutscher Journalist
 Heike Falkenberg (* 1961), deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin und -autorin
 Heinrich (Oppeln-Falkenberg) († 1382), Herzog von Falkenberg
 Heinz Schmidt-Falkenberg (1926–2020), deutscher Geodät
 Ida Falkenberg-Liefrinck (1901–2006), niederländische Innenarchitekten und Designerin

 Karin Falkenberg (* 1969), Wirtschaftshistorikerin
 Kim Falkenberg (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Konrad von Falkenberg († 1417), hessischer Ritter
 Ludwig Mayr-Falkenberg (1893–1962), deutscher Diplomat und Verwaltungsbeamter
 Matti Falkenberg (* 20. Jahrhundert), deutscher Filmeditor

 Paul Falkenberg (1848–1925), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Paul Falkenberg (Filmeditor) (1903–1986), deutsch-amerikanischer Filmeditor und Dokumentarfilmer
 Peter Falkenberg († 1956), deutsches Mordopfer, siehe Mord an Peter Falkenberg und Hildegard Wassing

 Sabine Falkenberg (* 1966), deutsche Puppenspielerin, Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Viola Falkenberg (* 1961), deutsche Journalistin und Dozentin
 Werner II. von Falkenberg, kurmainzischer Oberamtmann
 Wenzel (Oppeln-Falkenberg) († 1369), Herzog von Falkenberg
 Willi Falkenberg (1900–1968), deutscher SS-Funktionär und Nachrichtendienstler
 Zacharias Falkenberg (* 1987), deutscher Komponist, Dirigent und Musiker

Künstlername:
 IC Falkenberg alias Ralf Schmidt (Musiker) (* 1960), deutscher Sänger, Texter, Komponist, Produzent und Fotograf

Siehe auch
 Sokole Góry (dt. Falkenberge)
 Falckenberg